Acest articol este o listă a celor 93 de comitate din statul american , aranjate după nume, cod FIPS și prefixele plăcuțelor de înmatriculare a autovehiculelor.

Istoric 

Statul Nebraska  a fost admis în Uniune la 1 martie 1867 ca cel de-al treizecișișaptelea (al 37-lea) stat al său.

Lista alfabetică a celor 93 de comitate ale statului

Codurile FIPS ale comitatelor statului Nebraska

Foste comitate ale statului Nebraska 

 Comitatul Blackbird (1855 - 1888), format din comitatul Burt și apoi încorporat comitatului Thurston
 Comitatul Clay (1855 - 1864), format din teritoriu ne-organizat și încorporat în 1864 comitatelor Gage și Lancaster
 Comitatul Jackson, (1855 - 1856), format din teritoriu ne-organizat și încorporat parțial în 1856 comitatului Fillmore și parțial în teritoriu neorganizat
 Comitatul Johnson, (1855 - 1856), format din teritoriu ne-organizat și apoi re-dizolvat în teritoriu neorganizat
 Comitatul Jones (1855 - 1856), format din teritoriu ne-organizat și încorporat în 1856 comitatului Jefferson
 Comitatul Loup, (1855 - 1856), format din comitatul Burt și teritoriu ne-organizat și apoi inclus în comitatele Madison, Monroe și Platte
 Comitatele Grant, Harrison, Jackson, Lynn, Monroe și Taylor sunt menționate în documente ale anilor 1870, dar nu există deocamdată nicio dovadă a existenței acestora.

Note

Legături externe 

 
Comitate
Nebraska